Plaats in Indonesië
 Sitampurung (Siborong-Borong), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Sitampurung (Tarutung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Utara in de provincie Noord-Sumatra